Algarve Cup 2017 var den 24:e upplagan av en fotbollsturnering för damlandslag och spelades mellan 1 och 8 mars 2017 i Algarve, Portugal. Spanien tog sin första titel i turneringen.

Deltagande nationer

Spelplatser 
 Albufeira Municipal Stadium, Albufeira
 Bela Vista Municipal Stadium, Parchal
 Estádio Algarve, Faro–Loulé
 Lagos Municipal Stadium, Lagos
 VRS António Sports Complex, Vila Real de Santo António

Gruppspel 
Alla tider är lokala (UTC±00:00).

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Placeringsmatcher

Ranking

Siffrorna längst till vänster visar vilken placering lagen slutade på i respektive grupp.

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor 
 Zerozero.pt: Algarve Cup 2017

Fotnoter

Externa länkar 
 Federação Portuguesa de Futebol

2017
2017 i Portugal
Fotbollsåret 2017